Brodmann ist der Familienname folgender Personen:
 Aliana Brodmann E. von Richthofen (* 1949), deutsche Schriftstellerin
 Erich Brodmann (1855–1940), deutscher Anwalt, Reichsgerichtsrat und Autor
 Giuseppe de Brodmann (18. und 19. Jahrhundert), Triester Wissenschaftler und Großhändler
 Hans-Günter Brodmann (* 1955), deutscher Jazz-Schlagzeuger und Hochschullehrer
 Heribert Brodmann, deutscher Priester und Domkapitular 
 Ines Brodmann (* 1985), Schweizer Orientierungsläuferin 
 Joseph Brodmann (1763–1848), deutsch-österreichischer Klavierbauer
 Korbinian Brodmann (1868–1918), deutscher Neurologe und Psychiater
 Mario Brodmann (* 1966), Schweizer Eishockeyspieler
 Nelly Brodmann (1863–nach 1903), österreichische Theaterschauspielerin und Sängerin
 Peter Brodmann-Kron (1916–2002), Schweizer Autor 
 René Brodmann (1933–2000), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Roman Brodmann (1920–1990), Schweizer Dokumentarfilmer
 Stephan Brodmann (1640–1715), deutscher katholischer Priester
 Willibald Brodmann (Unternehmer), deutscher Braumeister und Unternehmer 
 Willibald Brodmann (Mediziner) (1889–1922), österreichischer Arzt und Begründer des Untersteirischen Bauernkommandos

Siehe auch:
 Brodmann-Areal
 Brotman